Химера може да се отнася до:
 Химера – чудовище от гръцката митология
 Химера (генетика) – организъм, съставена от клетки с различни генотипове
 Химера (град) – древеногръцки град на северния бряг на Сицилия
 Химера (река) – река в Италия
 Химера (група) – музикална група от Санкт Петербург
 Химера (албум) – албум на руска хевиметъл група Ария